Биргандж — топоним.

 Биргандж — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Биргандж — город в Непале.
 Биргандж — подокруг на севере Бангладеш.